Le championnat Indy Lights 2017 est la  du championnat d'Indy Lights. Comportant 16 courses, il démarre le  à St. Petersburg et se termine le  à Watkins Glen

Engagés

Classement du championnat

Notes et références

Lien externe 
 

Indy Racing League
Indy Lights